

Biografia
È il figlio di Antwon Hoard e Katia Foucade, a loro volta cestisti.

Note

Collegamenti esterni
 

Francoamericani
Cestisti figli d'arte
Cestisti francesi in NBA